Фёдор Исаевич Цедербаум, партийный псевдоним — Ф. Дневницкий (,  — , ) — российский политик-меньшевик, двоюродный брат Л. Мартова, секретарь Георгия Плеханова.

Учился в Санкт-Петербурге. В 1906 отчислен из университета за участие в социал-демократической партии.

Эмигрировал в Швейцарию, а затем в Италию. Вступил в Итальянскую социалистическую партию в 1909 году.

Неоднократно арестовывался в СССР. В последние годы — учитель неполной средней школы. 

Последний раз арестован 27 апреля 1937 года. Особой тройкой УНКВД ЛО 26 августа 1937 приговорён по статье 58-10 УК РСФСР к высшей мере наказания. Расстрелян в Ленинграде 26 августа 1937 года.

Примечания

Ссылки 

 Судьба родных Л. Мартова в России после 1917 года.

Политики, известные под псевдонимами
Политики-эмигранты
Революционеры России
Марксисты
Меньшевики
Социал-демократы России
Репрессированные в СССР
Расстрелянные в РСФСР
Члены Итальянской социалистической партии